Het tennistoernooi van Wimbledon in 2001 bij de vrouwen werd voor de 108e keer gehouden. De Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de Belgische Justine Henin met 6-1, 3-6 en 6-0 te verslaan. De negentienjarige Henin was de eerste Belgische speelster die wist door te dringen tot een Wimbledon-finale.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2001